Monarcas
Isabel II de Jerusalém (m. 1228) — rainha de Jerusalém e esposa de Frederico II da Germânia, imperador do Sacro Império e rei da Sicília
Isabel II de Espanha (r. 1833-1904)
Isabel II do Reino Unido (r. 1952–2022)

Outros usos
SS Royal William — navio de passageiros originalmente canadiano que foi rebatizado "Isabel II" quando passou a integrar a marinha espanhola

Desambiguações de antropônimos